Anjos – stacja metra w Lizbonie
 Anjos – miejscowość w Portugalii, w gminie Vieira do Minho